

Населені пункти та їхні частини
 Судул — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Судул — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Судул — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Судул — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Судул — частина села Венґжце в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки